Ferdinand de la Cerda (1255-1275), kroonprins van Castilië.
Ferdinand de la Cerda (1275-1322), prins van Castilië en zoon van bovenstaande naamgenoot.